Irajá pode se referir a:
Irajá - bairro do Rio de Janeiro
Irajá Atlético Clube - clube de futebol do Rio de Janeiro, sediado no bairro homônimo
Irajá Abreu - Senador da República

Desambiguação